Torre (Serra da Estrela), een monument op het hoogste punt van continentaal Portugal
 Torre Glòries of Torre Agbar, een wolkenkrabber in Barcelona
 Station Torre del Baró in Barcelona
 Torre-aanval, een schaakopening

Geografische plaatsnamen:
 Torre (Viana do Castelo), een plaats in Portugal
 Torre Alháquime, gemeente in Spanje
 Torre Annunziata, gemeente in Italië
 Torre Archirafi, een plaats in Italië
 Torre Beretti e Castellaro, gemeente in Italië
 Torre Boldone, gemeente in Italië
 Torre Bormida, gemeente in Italië
 Torre (rivier), een rivier in Italië
 Torre del Moro, een plaats in de Italiaanse gemeente Cesena
 Torre (Blenio)

Personen:
 Carlos Torre Repetto (1905-1978), een Mexicaans schaker
 Eugenio Torre (1951), een Filipijns schaker
 Francisco de la Torre (1460-1504), een Spaans componist